Schuppler ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Schuppler (* 1965), nordrhein-westfälische Politikerin (parteilos) und amtierende Bürgermeisterin der Gemeinde Wilnsdorf
 Christof Schuppler (1939–2014), deutscher Sänger (Bariton) und Musikpädagoge
 Ulrich Schuppler (* 1966), deutscher Handballspieler